Eliteserien 2019 – 75. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i brało w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym. Rozgrywki rozpoczęły się 30 marca 2019, a zakończyły 1 grudnia 2019; ponadto w dniach 7 – 11 grudnia 2019 rozegrano finałowe mecze barażowe o pozostanie w / awans do Eliteserien.

Tytuł mistrzowski zdobyła drużyna Molde FK, dla której był to 4. tytuł w historii. Tytuł króla strzelców zdobył Torgeir Børven (Odds BK), który strzelił 21 goli.

Eliteserien

Drużyny 
W Eliteserien w sezonie 2019 występowało 16 drużyn.

Objaśnienia:

Stadiony

Rozgrywki 
W sezonie 2019 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej. 

Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Europy UEFA.  
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki

Baraże

Baraże o grę w Eliteserien

Drużyny 
 W barażach o pozostanie w / awans do Eliteserien występowało 5 drużyn, które grały o jedno miejsce w Eliteserien w sezonie 2020:
 Lillestrøm SK – 14. drużyna Eliteserien 
 IK Start – 3. drużyna OBOS-ligaen  
 KFUM Oslo – 4. drużyna OBOS-ligaen
 Kongsvinger IL – 5. drużyna OBOS-ligaen
 Sogndal Fotball – 6. drużyna OBOS-ligaen

1. runda 

 Kongsvinger IL awansował do 2. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Sogndal Fotball pozostał w OBOS-ligaen

2. runda 

 KFUM Oslo awansował do 3. rundy baraży o awans do Eliteserien.
 Kongsvinger IL pozostał w OBOS-ligaen

3. runda 

 IK Start awansował do 4. rundy (finałowej) baraży o awans do Eliteserien.
 KFUM Oslo pozostał w OBOS-ligaen.

4. runda (finałowa) 

 IK Start awansował do Eliteserien.
 Lillestrøm SK spadł do OBOS-ligaen.

Najlepsi strzelcy

Przypisy 

2019 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2019 w Norwegii